Borstwering (verdedigingswerk), een militair verdedigingswerk 
Borstwering (bouwkunde), een bouwkundige vloerafscheiding